

Musica 
 Chronicles – album di Steve Winwood del 1987
 Chronicles – album dei Rush del 1990
 Chronicles – album di David Arkenstone del 1993
 Chronicles – album di Jon & Vangelis del 1994
 Chronicles – raccolta dei The Velvet Underground del 1991
 Chronicles – album dei Mokadelic del 2016

 Chronicles – raccolta di video dei Rush

Altro 
 Chronicles – espansione del gioco Magic: l'Adunanza

Pagine correlate 
 Chronicle